2 miejscowości w Polsce: 
 Brończyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Brończyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce